Pemba peut désigner :
 Pemba, une ville portuaire du Mozambique ;
 Pemba, une des trois principales îles de l'archipel de Zanzibar en Tanzanie ;
 le canal de Pemba, un détroit séparant l'île de Pemba de la Tanzanie continentale ;
 Pemba, une ville de Zambie.
 Pemba/Bemba : localité sur les rives du lac Tanganyika à proximité de Munene au Congo.